Canals (Argentinië), een plaats in de Argentijnse provincie Córdoba
Canals (Frankrijk), een plaats in het Franse departement Tarn-et-Garonne
Canals (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Valencia